Пешки:

Топоним

Белоруссия 
 Пешки — населённый пункт в Брестской области.

Россия 
 Пешки — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Пешки — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Пешки — деревня в Лихославльском районе Тверской области.

Украина 
 Пешки — село в Черкасской области.

См. также 
 Пешка (значения)